Słowacka Extraliga siatkarzy 2014/2015 – 23. sezon walki o mistrzostwo Słowacji organizowany przez Słowacki Związek Piłki Siatkowej (słow. Slovenská Volejbalová Federácia, SVF). Zainaugurowany został 19 września 2014 roku i trwał do 21 kwietnia 2015 roku.

Mistrzem Słowacji została drużyna , która w finale fazy-play-off pokonała zespół .

System rozgrywek 
 Pierwsza faza: uczestniczyło w niej 10 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Sześć najlepszych awansowało do rywalizacji o miejsca 1-6, a cztery pozostałe do rywalizacji o miejsca 7-10.
 Druga faza: w obu grupie rywalizującej o miejsca 1-6 zespoły rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. W rywalizacji o miejsca 7-10 zespoły rozegrały ze sobą po trzy spotkania systemem kołowym. Wszystkie drużyny z grupy 1-6 i dwie najlepsze z grupy 7-10 awansowały do fazy play-off. Dwie najsłabsze drużyny z grupy 7-10 dołączyły do rywalizacji w barażach z dwiema drużynami z niższej ligi.
 Trzecia faza: składała się z fazy play-off i baraży. W fazie play-off drużyny rozegrały ćwierćfinały (do trzech zwycięstw), dwumecze o miejsca 5-8, półfinały (do trzech zwycięstw), dwumecz o 7. miejsce, dwumecz o 5. miejsce, mecze o 3. miejsce (do trzech zwycięstw) oraz mecze finałowe (do czterech zwycięstw), które wyłoniły mistrza Słowacji. W barażach rywalizowały 4 drużyny, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania. Dwie najlepsze zapewniły sobie udział w najwyżej klasie rozgrywkowej w kolejnym sezonie.

Drużyny uczestniczące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klub  do grudnia 2014 roku występował jako .

Pierwsza faza

Tabela wyników

Tabela

Druga faza

Grupa 1-6

Tabela wyników

Tabela

Grupa 7-10

Tabela wyników

1 runda

2 runda

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Baraże

Drużyny uczestniczące

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Wyróżnienia indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 na Słowacji
2014 w piłce siatkowej
2015 na Słowacji
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Słowacji